‎
 Reignac (Charente)
 Reignac (Gironde)